Rumunjska:
 Sebeș (Alba, Rumunjska), munipicij
 Sebeș (rijeka), rijeka